Comunione degli Apostoli – affresco del 1440-1442 di Beato Angelico
 Comunione degli Apostoli – valva della Pala del Corpus Domini
 Comunione degli Apostoli – dipinto a olio su tavola del 1512 di Luca Signorelli
 Comunione degli Apostoli – dipinto a olio su tela del XVI secolo di Giuseppe Amatore
 Comunione degli apostoli – dipinto olio su tela del 1651 di Jusepe de Ribera